Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в конце весны в Сен-Годенсе (Франция) на грунтовых кортах. С 2004 года относится к женской взрослой серии ITF с призовым фондом 50 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Соревнование было основано накануне сезона-1997 совместными усилиями ФФТ и ITF, расширявшими в тот момент свои серии женских профессиональных соревнований.

Призовой фонд соревнования неоднократно менялся за историю проведения соревнования, но с 2004 года он неизменен и равен 50 тысячам долларов США.

В последние годы организаторы дополнительно продвигают свой турнир, ведя на сайте соревнования прямые видеотрансляции с двух центральных кортов в течение всех девяти дней соревнования.

Победительницы и финалистки
За свою историю турнир не имел какой-то определённой группы теннисисток, которая из года в год доходила до финалов на местных кортах. За 16 лет существования было зафиксировано лишь два случая, когда одна и та же спортсменка выиграла местный приз в одном разряде более одного раза: Татьяна Перебийнис выигрывала одиночный турнир в 2003 и 2007 годах, а Орели Веди — парный (в 1998 и 2011 годах). Несколько раз одной теннисистке покорялся турнир в обоих разрядах в один год: первой в 2000 году это достижение установила Елена Татаркова, в 2003 году его повторила всё та же Перебийнис.

Француженки выигрывали домашний турнир восемь раз: по четыре титула завоёвано в одиночном и парном разрядах.

Финалы разных лет

См. также 
 Цикл женских турниров ITF

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Архив результатов турниров на сайте ITF